A 2008-as fehérorosz nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztálya 16 csapat részvételével 2008. április 6-án rajtolt. A bajnokságot a BATE Bariszav nyerte. A Lakamativ Minszk, a Szavit Mahiljov és az FK Darida kiesett a másodosztályba.

Csapatok 

 A fehérorosz csapatok az akadémiai fehérorosz nyelvből lettek átírva.

Az állás

Kereszttábla

További információk 
 A belarusz Visejsaja liha hivatalos oldala  

Fehérorosz labdarúgó-bajnokság
Feherorosz